Список лучших альбомов США 1981 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1981 год.

Лучшим альбомом года по продажам стал «Hi Infidelity» американской рок-группы REO Speedwagon, который 15 недель (с перерывами) был № 1 в Billboard 200. Спустя 30 лет альбом был переиздан в люксовой версии во время нового концертного тура группы 2010 года. Второе место по итогам года занял диск Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy, вышедший за три недели до трагической гибели Леннона, когда он подписывал его своему убийце.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1981 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1981 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1981 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1981 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1981 года